Ґранзее () — місто в Німеччині, розташоване в землі Бранденбург. Входить до складу району Обергафель. Адміністративний центр об'єднання громад Ґранзее.

Площа — 121,15 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Міста Бранденбургу